Toponímia: 
 Marion, antic nom d'Arsinoe (Xipre)
 Marion (illa) a Sud-àfrica
 Marion (Alabama) 
 Marion (Arkansas) 
 Marion (Carolina del Nord)
 Marion (Comtat de Williamson), ciutat d'Illinois
 Marion (Comtat d'Edwards), població d'Illinois
 Marion (Indiana) 
 Marion (Ohio)
 Marion (Massachusetts)
 Marion (Texas)
 Marion (Carolina del Sud)
 Marion (Dakota del Nord)
 Marion (Kansas)
 Marion (Virgínia)
 Marion (Wisconsin)
 Biografies:
 Marion o Marió, tirà de Tir
 Marc-Joseph Marion du Fresne (Saint-Malo, 1724 - Bay of Islands, Nova Zelanda, 1772), navegant i explorador francès
 Shawn Marion (1978, Waukegan, Illinois), jugador de bàsquet estatunidenc
 Marion Eames (Birkenhead, Anglaterra, 1921 - Dolgellau, Gal·les, 2007), novel·lista i productora de ràdio britànica 
 Marion Bartoli, jugadora de tennis francesa
 Marion Cotillard (París, 1975), actriu francesa
 Marion Davies (Nova York, 1897 – Hollywood, 1961), actriu estatunidenca